Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Íñigo Cervantes Huegún e Federico Delbonis che hanno battuto in finale Martin Kližan e Stéphane Robert 6–7(3–7), 6–1, [10–5].

Alessio Di Mauro e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Vagnozzi quest'anno non ha partecipato.

di Mauro ha fatto coppia con Alessandro Motti.

Teste di serie

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (semifinali)
  Daniel Gimeno Traver /  Gerard Granollers (semifinali)

  Aljaksandr Bury /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)
  Martin Kližan /  Stéphane Robert (finale)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour Rabat 2012